Нілова — російське прізвище, має чоловічу форму .

Відомі носії 

 Нілова Аграфена Василівна (1913-1958) — новаторка радгоспного виробництва, доярка, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 
 Нілова Людмила Петрівна (. 1945) — петербурзький диктор, російська актриса і поп-рок-співачка.